Александр Павлович Смоленский (род. 6 июля 1954, Москва) — российский предприниматель, создатель банка «Столичный» («СБС-Агро»), холдинга «Общество взаимного кредита» («ОВК»). Участник «Семибанкирщины».

Биография 
Родился в семье Павла и Каролины Рудольфовны (1919—1978) Смоленских, которые эмигрировали из Австрии в СССР в 1930-е годы. Сведения об отце сфальсифицированы, его судьба неизвестна. По словам самого А. П. Смоленского, его дед — секретарь ЦК Компартии Австрии.

Окончил Джамбульский геолого-технологический институт в Казахстане по специальности «Экономика».

С 1974 года Смоленский трудился в нескольких типографиях — сначала наборщиком, потом начальником цеха, старшим мастером. В 1980 году стал товароведом московской торговой фирмы «Весна». В 1981 году был обвинён в хищении государственного имущества и частном предпринимательстве — по словам Смоленского, он помог набрать Библию, для чего использовал шесть килограммов типографской краски. Был осуждён, по официальной информации, на 2 года лишения свободы, получил на зоне кличку "баба Шура" (по неофициальной — на 12 лет, которые ему якобы сократили до двух, когда он согласился сотрудничать с КГБ).

В 1983 году Смоленский устроился инженером в московский спорткомплекс «Олимпийский». В 1984 году стал заместителем начальника ремонтно-строительного управления в Первомайском районе Москвы. В 1987 году организовал один из первых строительных кооперативов в Москве.

В 1989 году создал и возглавил Коммерческий банк «Столичный».

В 1993 году Генеральная прокуратура РФ возбудила в отношении руководства КБ «Столичный» два уголовных дела: об отмывании средств, полученных от продажи наркотиков, оружия и ядерных материалов, и о выводе в Австрию 25 миллионов долларов по фальшивому авизо. Оба расследования позже были прекращены, а Смоленский награждён орденами Почёта (первым из российских банкиров) и Дружбы народов. Банк «Столичный» был переименован в «Столичный банк сбережений» (СБС).

В 1995 году Смоленский входил в совет директоров ЗАО «Общественное российское телевидение», с 1996 года — в консультативный Совет по банковской деятельности при правительстве России.

В 1996 году на волне приватизации А. Смоленский приобрёл контрольный пакет акций «Агропромбанка» и ряд других активов, создав финансовую группу «СБС-Агро». Объединённый банк вошёл в десятку крупнейших российских финансовых предприятий по размеру собственного капитала и занял второе место в России по количеству вкладчиков — физических лиц (2 млн человек). По мнению Ю. И. Скуратова, группа «СБС-Агро» участвовала в спекуляциях на рынке ГКО, что стало одной из причин дефолта 1998 года.

«СБС-Агро» не перенес кризис 1998 года из-за чрезмерных вложений в ГКО. «СБС-Агро» остался должен несколько миллиардов долларов иностранным кредиторам и был осажден тысячами своих вкладчиков. Хорошие активы были выведены из «СБС-Агро» в купленный г-ном Смоленским небольшой банк «Первое ОВК». Туда же мутировали и отделения «СБС-Агро», ставшие Центральным, Сибирским, Приволжским, Поволжским и Дальневосточным ОВК.

После финансового кризиса 1998 года Центральный банк ввёл в «СБС-Агро» временное управление. На базе самарского отделения группы Смоленский организовал «Первое ОВК» («Общество взаимного кредита»), которое постепенно поглотило другие филиалы.

В 2003 году холдинг «ОВК» был продан Владимиру Потанину за 200 млн долларов. Смоленский заявил журналистам, что удаляется от дел, а акционеров группы «ОВК» будет представлять его сын.

Упоминается как член так называемой «Семибанкирщины» — группы из семи крупных представителей российского финансового бизнеса, как предполагается, неформально объединившихся, несмотря на внутренние разногласия, с целью обеспечить переизбрание Б. Н. Ельцина на президентских выборах 1996 года и якобы получившей неформальное право влиять на государственную политику в финансовой сфере, возможность приватизировать крупнейшие промышленные предприятия и т. п., что освещается в документальном фильме «Олигархи».

Входил в Совет директоров банка «Движение» до его присоединения в июле 2009 года к банку «Восточный».

Семья 
Жена — Смоленская (Марченко) Галина Николаевна (род. 1959, Джамбул). Сын  (род. 1980) — предприниматель, в 2004—2013 годах владел британской автомобилестроительной компанией TVR.

Литературное творчество 
В соавторстве с журналистом Эдуардом Краснянским написал серию книг:
 Заложник (2006)
 Зона «Рублёвка» (2007)
 В раю никого не ждут (2008)
 Восстание вассала (2008)
 Дефолт совести (2008)
 Кремлёвский опекун (2010)
 210 по Менделееву (2011)

Награды 
 Орден Дружбы народов (1994 год) — за активную благотворительную деятельность, направленную на социальные нужды и возрождение российских духовных ценностей.
 Орден Почёта (1994 год).
 Благодарность Президента Российской Федерации (1996 год) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году.
 Орден Архистратига Михаила — за то, что возглавляемый им банк выделил 50 килограммов золота для куполов храма Христа Спасителя.

Примечания

Ссылки 

Русские писатели XXI века
Миллиардеры России